Cecil (Geòrgia)
 Cecil (Ohio)
 Cecil (Wisconsin)
 Mallory Cecil (1990), tennista estatunidenca
 Robert Gascoyne-Cecil (Hatfield, Hertfordshire, de 1830 - 1903), polític i noble britànic